Козлинський Даниїл (1952) — єпископ Української греко-католицької церкви.
 Козлинський Мирослав Петрович — Заслужений винахідник України, професор кафедри Львівського інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка».

прізвища